Херпаі-2 тема (Білий Херпаі), Те́ма Херпаі-2 — тема в шаховій композиції. 
 Херпаі-1 тема, Те́ма Херпаі-1 — тема в шаховій композиції.